Huangpu, ibland även Whampoa, kan bland annat syfta på följande:

Huangpufloden – en flod som flyter genom Shanghais centrala delar
Huangpu, Shanghai – ett stadsdistrikt i Shanghai
Huangpu, Guangzhou – ett stadsdistrikt i Guangzhou
Militärhögskolan i Whampoa – som var belägen i Guangzhou och tog sitt namn från stadsdistriktet Huangpu
Huangpu, Zhongshan – en köping i Zhongshan i Guangdong-provinsen
 Huangpu (socken i Kina) –  i provinsen Anhui

WP:Projekt Kina